Чемпионат Европы по баскетболу 2017, также известный под названием Евробаскет-2017 — 40-й чемпионат Европы по баскетболу.
Начиная с 2017 года, континентальные чемпионаты будут проходить каждые четыре года (2017, 2021, 2025 и т. д.) и будут иметь систему квалификации, схожую с чемпионатом мира. Сборная России была дисквалифицирована по решению FIBA от 29 июля 2015 года сроком на 5 лет, в связи с чем её участие в отборочном турнире было отменено. В ноябре 2015 года ФИБА сняла дисквалификацию, и сборная приняла участие в отборочном турнире.

Выбор места проведения 
После решения изменить место проведения турнира 2015 года первоначальному хозяину, Украине, была предложена возможность принять розыгрыш 2017 года, но она отказалась, сославшись на продолжающуюся нестабильность в стране. Однако в 2015 году стало известно, что Украина потенциально готова принять часть матчей чемпионата 2017 года. 11 декабря 2015 года ФИБА Европа определила страны, в которых пройдут матчи турнира — матчи предварительного раунда пройдут в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции, а стадию плей-офф с финалом включительно организует Турция в Стамбуле на арене Синан Эрдем Даум.

Страны, выразившие заинтересованность в проведении чемпионата 
 Литва, Латвия, Эстония и Финляндия
 Сербия, Республика Македония и Болгария
 Великобритания
 Израиль
 Польша
 Словения
 Бельгия
 Украина

Арены

Формат 
24 команды сыграли в четырёх группах из шести команд по одноматчевой круговой системе; четыре лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, где начиная со стадии 1/8 финала выявили победителя в одноматчевых противостояниях.

Квалификация 

Участники Олимпийских игр, Олимпийского квалификационного турнира, а также команды стран-организаторов были напрямую квалифицированы в финальную стадию чемпионата Европы по баскетболу 2017.

Оставшиеся 11 путёвок на чемпионат Европы были разыграны в квалификационном турнире, который проходил с 31 августа по 17 сентября 2016 года.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 22 ноября 2016 года в Чыраган-Паласе Стамбул, Турция.

Как и на Евробаскет-2015, хозяева предварительного раунда могли выбрать себе одного соперника в группу.

 Финляндия и Исландия
 Израиль и Литва
 Румыния и Венгрия
 Турция и Россия

Посев 
ФИБА Европа представила посев для жеребьёвки турнира 20 ноября 2016. По правилам ФИБА Европа 12 участников Олимпийских игр 2016, Олимпийского квалификационного турнира и хозяева предварительного раунда Евробаскет-2017 получили первые номера посева в зависимости от их выступления на чемпионате Европы 2015, а остальные команды получили номера посева по результатам квалификации чемпионата Европы 2017. Румыния заняла последнюю строку в посеве из-за неучастия в Евробаскете-2015 и квалификации-2017.

Составы

Предварительный раунд 
Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Группа A 
Место проведения: Хельсинки, Финляндия

Группа B 
Место проведения: Тель-Авив, Израиль

Группа C 
Место проведения: Клуж-Напока, Румыния

Группа D 
Место проведения: Стамбул, Турция

Плей-офф

Составы сборных — призёров чемпионата

Статистика 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Награды

Итоговое положение команд 
Официальное положение команд согласно ФИБА Европа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета 2017

 
2017 год в баскетболе
Август 2017 года
Сентябрь 2017 года
Чемпионаты Европы в Израиле
Чемпионаты Европы в Румынии
Чемпионаты Европы в Турции
Чемпионаты Европы в Финляндии
Спорт в Израиле в 2017 году
Спорт в Румынии в 2017 году
Спорт в Турции в 2017 году
Спорт в Финляндии в 2017 году
Международные соревнования по баскетболу в Румынии
Международные соревнования по баскетболу в Турции
Соревнования по баскетболу в Израиле